Geografia:
 Rome (Geòrgia) 
 Rome (Iowa) 
 Rome (Maine)
 Rome (Nova York)
 Rome (Ohio) 
 Rome (Pennsilvània) 
 Rome (Wisconsin) 
 Rome City, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Saint-Rome-de-Dolan, municipi del departament francès de la Losera a la regió de Llenguadoc-Rosselló
 Miscel·lània:
 Prix de Rome, premi per a estudiants d'art
 Rome Total War:Barbarian Invasion, expansió del joc Rome Total War
 Age of Empires: The Rise of Rome, expansió del joc RTS Age of Empires 
 CivCity: Rome, videojoc de construcció de ciutats llançat el juliol del 2006
 Rome (sèrie de televisió), sèrie de televisió